Grazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Francesco Grazzini (1504–1584), italienischer Dichter
 Giovanni Grazzini (1925–2001), italienischer Journalist, Literatur- und Filmkritiker
 Sebastián Grazzini (* 1981), argentinischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Grazzini Bay, Bucht in der Ross Dependency, Antarktika